Segałowicz:
 Klara Segałowicz
 Zusman Segałowicz